

Cinema e televisione 
 Chance – film del 1990 diretto da Charles T. Kanganis e Addison Randall
 Chance – film del 2002 diretto da Amber Benson
 Chance – film del 2020 diretto da John B. Crye
 Chance – serie televisiva statunitense del 2016

Geografia 
 Chance – census-designated place della Contea di Somerset, Maryland

Letteratura 
 Chance – romanzo di Joseph Conrad del 1913
 Chance – romanzo di Robert B. Parker del 1996

Musica 
 Chance – album dei Manfred Mann's Earth Band del 1980

Altri progetti